Der CONCACAF-Nations-Cup 1985 war die neunte Ausspielung der Kontinentalmeisterschaft im Fußball für Nord-, Mittelamerika und der Karibik und fand vom 11. August bis 14. September statt. Erstmals wurde der Wettbewerb ohne Gastgeberland in Hin- und Rückspielen ausgetragen und galt gleichzeitig das vierte Mal in Folge als Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft.

Kanada qualifizierte sich erstmals für eine WM. Mexiko nahm nicht an diesem Turnier teil, da es als Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft 1986 automatisch für diese qualifiziert war.

Qualifikation 
Guatemala erhielt ein Freilos. Alle anderen 16 Mannschaften spielten in der ersten K.-o.-Runde in Hin- und Rückspielen acht Sieger aus. Diese bildeten mit Guatemala drei Dreiergruppen, die drei Erstplatzierten kamen weiter.

1. Runde 

|}

|}

|}
Beide Spiele wurde  auf Haiti ausgetragen.

|}

|}

2. Runde

Gruppe 1 
Suriname trug alle Heimspiele auswärts aus.

|}

|}

Gruppe 2 

|}

|}

Gruppe 3 
Trinidad und Tobago trug alle Spiele auswärts aus.

|}

|}

Das Turnier 

|}

|}

Beste Torschützen

Weblinks 
 CONCACAF Championship 1985 on RSSSF Archive

Fußballveranstaltung 1985
Nations Cup 1985